L'edizione 1990 segna una svolta generazionale nella storia del torneo: 2 nuovi protagonisti del tennis mondiale arrivano in finale: Pete Sampras e Andre Agassi, entrambi statunitensi. Agassi è un anno più anziano di Pete e aveva già giocato una finale Slam, esattamente quella del Roland Garros pochi mesi prima, perdendo contro l'ecuadoregno Andrés Gómez Santos, mentre Pete, nato nel 1971, si trova nella sua prima finale di un major in carriera. A vincere è Sampras che con i suoi 19 anni e 28 giorni diventa il più giovane vincitore del singolare maschile della storia degli US Open scavalcando in questo particolare record Oliver Campbell che aveva vinto l'edizione del 1890 all'età di 19 anni, 6 mesi e 9 giorni. Pete mette in campo tutte le sue doti da grande servitore che lo caratterizzerà per tutta la carriera e in semifinale elimina il veterano John McEnroe, e battendo Andre in un'ora e 42 minuti con il punteggio di 6-4 6-3 6-2. Agassi nell'altra semifinale aveva eliminato il detentore del titolo Boris Becker. Con questa vittoria Sampras incassa un assegno di $.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
US Open 1990